Velika nagrada Madžarske 1986 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 10. avgusta 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 76
| 2:00:34,508
| 2
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 76
| + 17,673 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 75
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 75
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 74
| +2 kroga
| 8
| 2
|-
! 6
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 74
| +2 kroga
| 16
| 1
|-
! 7
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 74
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 8
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 74
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Renault
| 73
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 10
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 70
| +6 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 48
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 46
| Diferencial
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 44
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 40
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 34
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 32
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 30
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 29
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Derek Warwick
| Brabham-BMW
| 28
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 23
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 15
| Vzmetenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 17
|  Christian Danner
| Arrows-BMW
| 7
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 5
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 5
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 2
| Hladilnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 22
|  Allen Berg
| Osella-Alfa Romeo
| 1
| Turbo
| 26
|  
|}

Formula 1 sezona 1986
1986